A Equipe australiana representa a Austrália na Fed Cup de tênis. Atualmente compete no Grupo Mundial II.

Historia 
A Austrália competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1963. Seus melhores resultados foram 7 títulos (1964, 1965, 1968, 1970,
1971, 1973, 1974)

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Australiana da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis
Tênis da Austrália